Микро́н:

 Микрон (мк, µ) — название дольной единицы длины, равной 10−6 м; то же, что микрометр (мкм, µm). Наименование «микрон» официально использовалось в 1879—1967 годах, затем было отменено решением XIII Генеральной конференции по мерам и весам и подлежит изъятию из обращения.
 Микрон — единица давления, равная 0,001 мм рт. ст. (0,001 торр).
 ПАО «Микрон» — российский производитель интегральных схем.
 «Микрон» — предприятие точного машиностроения в Одессе (Украина).
 «ВЗПП-Микрон» — производственное предприятие в Воронеже (Россия).
 Micron — американская транснациональная корпорация, крупнейший производитель чипов памяти.

Примечания